Parisse ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Parisse (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin 
 Clément Parisse (* 1993), französischer Skilangläufer
 Michel Parisse (1936–2020), französischer Historiker
 Sergio Parisse (* 1983), italienischer Rugbyspieler
 Valentina Parisse (* 1989), italienische Popsängerin